Die Legislativversammlung von British Columbia (engl. Legislative Assembly of British Columbia) ist die Legislative der kanadischen Provinz British Columbia. Sie tagt im Parlamentsgebäude in Victoria.

Die Legislativversammlung besteht aus 85 Mitgliedern, die in ebenso vielen Wahlkreisen nach dem Mehrheitswahlsystem gewählt werden. Der Anführer der Mehrheitspartei ist gleichzeitig Premierminister und steht der als Kabinett (cabinet) bezeichneten Regierung vor.

Die drei Hauptaufgaben der Legislativversammlung sind der Erlass neuer Gesetze, das Genehmigen des Staatshaushaltes und die Kontrolle der Regierung.

Aktuelle Zusammensetzung 
Letzte Wahl: 24. Oktober 2020

Sitzzahlen bei früheren Wahlen 
Die Regierungspartei ist jeweils fett markiert.

Vor 1903 gab es in British Columbia keine offiziellen Parteien. Jedoch traten die Kandidaten entweder als Unterstützer der Regierung in Erscheinung oder schlossen sich der lose formierten Opposition an.

Weblinks 
 Offizielle Website

 
British Columbia
Organisation (British Columbia)